

Bośnia i Hercegowina 
 Bosanski Brod – miasto w republice Serbskiej

Bułgaria 
 Brod – wieś w obwodzie Chaskowo
 Beli brod – wieś w obwodzie Montana
 Berow brod – staw w środkowej Bułgarii
 Carew brod – wieś w obwodzie Szumen
 Czaren brod – wieś w obwodzie Szumen

Chorwacja 
 Slavonski Brod – miasto w żupanii brodzko-posawskiej

Czechy 
 Český Brod – miasto w kraju środkowoczeskim
 Havlíčkův Brod – miasto w kraju Wysoczyna
 Uherský Brod – miasto w kraju zlińskim
 Vyšší Brod – miasto w kraju Południowoczeskim
 Železný Brod – miasto w kraju libereckim
 Max Brod – czeski literat, pisarz, kompozytor

Macedonia 
 Makedonski Brod – miasto w gminie Makedonski Brod
 Brod – wieś w gminie Nowaci

Niemcy 
 Brod nad Lesy – historyczna nazwa Furth im Wald

Serbia 
 Brod – wieś w gminie Crna Trava

Zobacz też 
 Bród